Малгожата Рухневич (, род. 1970, г. Быстшица-Клодзкая, Нижнесилезское воеводство, Польша) — польский , специалист по новой и новейшей истории Польши, доктор гуманитарных наук (1998).

Биография 
После окончания Вроцлавского университета работает научным сотрудником Института истории при университете.

В 1998 защитила докторскую диссертацию на тему «Репатриация польского населения из СССР в 1955—1959 гг». В 2011 прошла процедуру получения высшей академической квалификации следующей после ученой степени доктора. Хабилитированный доктор наук.

Научная деятельность 
Сфера научных интересов — история в Польши в XX веке и польского населения на восточных границах (кресах) страны и в СССР, история Белоруссии в XX веке, Нижней Силезии

Автор нескольких научных трудов и ряда статей.

Избранная библиография 
 Западнобелорусское село в 1944—1953 гг. Избранные аспекты (2010)
 Выселение, высылка, бегство. 1939—1959. Атлас земель Польши. Поляки, евреи, немцы, украинцы. (в соавт. 2009)
 Быстшица-Клодзкая (2007)
 Понять историю — сформировать будущее: польско-немецкие отношения в 1933—1949 гг. (2007)
 История земли Клодзкой (2006)
 Силезия и её история(в соавт.)
 Репатриация польского населения из СССР в 1955—1959 гг. (2000)
 Geschichte des Glatzer Landes (в соавт.) и др.

Награды 
 Лауреат премии г. Ольштына в области истории (2011).

Примечания

Ссылки 
 dr hab. Małgorzata Ruchniewicz

Доктора наук
Выпускники Вроцлавского университета
Родившиеся в Нижнесилезском воеводстве